El término Rozadas puede hacer referencia a:
Rozadas (Boimorto) (As Rozadas), lugar de la parroquia de Rodieiros, concello de Boimorto, provincia de La Coruña.
As Rozadas (Castro de Rey), lugar de la parroquia de Bendia, concello de Castro de Rey, provincia de Lugo.
Rozadas (Negueira de Muñiz), lugar de la parroquia de Barcela, concello de Negueira de Muñiz, provincia de Lugo.
As Rozadas (Valle de Oro), lugar de la parroquia de O Cadramón, concello de Valle de Oro, provincia de Lugo.
Rozadas (Villamarín), lugar de la parroquia de Viña, concello de Villamarín, provincia de Orense.
Rozadas (Bimenes) (Rozaes), lugar de la parroquia de Santu Medero, concejo de Bimenes, Asturias.
Rozadas (Boal), lugar y parroquia del concejo de Boal, Asturias.
Vegarrozadas, lugar de la parroquia de Laspra, concejo de Castrillón, Asturias.
Rozadas (Grado), lugar de la parroquia de San Xuan, concejo de Grado, Asturias.
Rozadas de Bazuelo (Rozaes de Bazuelo), lugar de la parroquia de Mieres Extrarradio, concejo de Mieres, Asturias.
Rozadas de la Peña (Rozaes de la Peña), lugar de la parroquia de La Peña, concejo de Mieres, Asturias.
Rozadas (Villaviciosa) (Rozaes), parroquia del concejo de Villaviciosa, Asturias.
Rozadas (La Lama), lugar de la parroquia de Escuadra, concello de La Lama, provincia de Pontevedra.
Rozadas (Las Nieves) (As Rozadas), lugar de la parroquia de Vide, concello de Las Nieves, provincia de Pontevedra.
As Rozadas (Nigrán), lugar de la parroquia de Chandebrito, concello de Nigrán, provincia de Pontevedra.
Rozadas (Porriño) (As Rozadas), lugar de la parroquia de San Salvador de Budiño, concello de Porriño, provincia de Pontevedra.